Дуе — муніципалітет, регіон Валле-д'Аоста, провінція Валле-д'Аоста, Італія
 Дуе — село, Александровськ-Сахалінський район, Сахалінська область, Росія
 Дуе — муніципалітет, регіон О-де-Франс, департамент Нор, Франція